Kolonna kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nunatak Kolonna,

Belarus 

 Kolonna (vattendrag),

Sri Lanka 

 Kolonna Division, division, Sabaragamuwa, Ratnapura District, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Sri Lankaförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar